Лас Маргаритас има више значења:

 Лас Маргаритас (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Маргаритас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Маргаритас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Маргаритас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Маргаритас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Маргаритас (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Маргаритас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Маргаритас (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Маргаритас (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Маргаритас (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Маргаритас (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Маргаритас (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Маргаритас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Маргаритас (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Маргаритас, Естабло (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Маргаритас, Каско (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Маргаритас (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Маргаритас (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Маргаритас (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Лас Маргаритас (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Лас Маргаритас, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас, Санта Маргарита (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас, Ла Куева (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маргаритас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маргаритас, Ранчо Кардона (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маргаритас (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маргаритас (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маргаритас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маргаритас (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маргаритас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маргаритас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маргаритас (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Маргаритас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Маргаритас (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Маргаритас (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Маргаритас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Маргаритас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Маргаритас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Маргаритас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Маргаритас, Алфредо Солмон (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Маргаритас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Маргаритас (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Маргаритас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Маргаритас (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Маргаритас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Маргаритас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Маргаритас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Маргаритас (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Маргаритас (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Маргаритас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Маргаритас (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Маргаритас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Маргаритас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Маргаритас (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Маргаритас (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Маргаритас (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Маргаритас (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Маргаритас (Санта Марија дел Росарио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Маргаритас, Лос Пинос (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Маргаритас (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Маргаритас, Крусеро де Ринконада (Мазапилтепек де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Маргаритас (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Маргаритас (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Маргаритас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Маргаритас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Маргаритас (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Маргаритас (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Маргаритас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Маргаритас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Маргаритас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Маргаритас (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Маргаритас (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Маргаритас, Ел Сијете (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Маргаритас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Маргаритас (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Маргаритас (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Маргаритас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Маргаритас, Идалго (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Маргаритас (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Маргаритас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Маргаритас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас, Ла Болса (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маргаритас (Акансе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Маргаритас (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Маргаритас (Унукма), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Маргаритас (Изамал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Маргаритас (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Маргаритас (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Маргаритас, Елисео Мартинез, Гранха (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику